

Ferrovia 
  – Bellinzona ↔ Luino (Svizzera – Italia)

Chimica 
 S30 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche